Магн:
 Магн (от  — крупный, великий) — первоначально когномен, данный в 79 году до н. э. Суллой молодому Помпею, в дальнейшем трансформировалось в личное имя. Среди носителей данного когномена можно выделить:
 Гней Помпей Магн (часто Помпей Великий) — трёхкратный консул Республики, триумвир;
 Гней Помпей Младший — римский военачальник и легат отца;
 Секст Помпей Магн Пий — воевал вместе с отцом и братом в гражданской войне, после бежал на Сицилию, где поднял широкое восстание против триумвиров;
 Магн — римский узурпатор в 235 году.
 Магн Аврелий Кассиодор (480/490 585/590) — выдающийся римский писатель и учёный.
 Магн Деценций (? — 353) — брат и соправитель узурпатора Магна Магненция.
 Магн Магненций (? — 353) — римский император (350—353).
 Магн Максим — император-узурпатор Западной Римской империи (383—388).
 Магн Феликс Эннодий (473/474 521) — христианский писатель и поэт, епископ Павии.
 Магн из Ананьи (II век) — священномученик, епископ Ананьи.
 Магн из Кунео (III век) — святой воин, мученик.
 Магн Италийский — святой мученик, пострадал с Геласием и ещё одним Геласием, Аквилином, Гемином, ещё одним Гемином, Донатом и Донатой, Ипполитом, Бостреном и Симфорианом в городе Форум Семпронии (Forum Sempronii). Память — 4 февраля.
 Магн Миланский — святой, епископ Медиолана (518 — ок. 530).
 Магн из Одерцо (ок. 580 ок. 670) — святой, епископ Одерцо.
 Магн Авиньонский (? — 660) — святой, епископ Авиньона.
 Магн из Фюссена (699—772) — святой, подвизавшийся на территории современных Швейцарии и Германии.

См. также 
 Магнус

Примечания